Grandi est
 le participe passé du verbe grandir
 Un nom de famille italien
 Alessandro Grandi (vers 1577-1630), compositeur italien
 Alessandro Grandi (1638-1696), compositeur italien
 Allegro Grandi (1907-1973), coureur cycliste italien
 Antonio Maria Grandi (1761-1822), écrivain italien
 Bruno Grandi (1934-2019), dirigeant sportif italien
 Dino Grandi (1895-1988), homme politique italien
 Domenico Grandi (1849-1937), général et un homme politique italien
 Elena Grandi (1960-), femme politique italienne
 Ercole Grandi ou Ercole da Ferrara (vers 1463-vers 1525), architecte et peintre de la Renaissance italienne
 Filippo Grandi (1957-), diplomate italien
 Giuseppe Grandi (1843-1894), sculpteur italien
 Irene Grandi (1969-), chanteuse italienne, auteure-compositrice, productrice, musicienne, actrice et animatrice de télévision
 Italo De Grandi, (1912-1988), dessinateur, peintre et aquarelliste italien
 Luigi Guido Grandi (1671-1742), philosophe, mathématicien, ingénieur et prêtre italien
 Margherita Grandi , (1892-1972), soprano australienne
 Michele Antonio Grandi (1635-1707), sculpteur italien
 Pierre De Grandi, (1941-), médecin et écrivain vaudois
 Serena Grandi, (1958-), actrice italienne
 Thomas Grandi, (1972-), skieur canadien

Divers 
 Grandi Stazioni, compagnie de chemin de fer italienne
 L'Été où j'ai grandi, film de 2003

Articles connexes 
 Aeshna grandis, libellule
 Begonia grandis, fleur
 Citrus grandis, pamplemousse
 Lepidoblepharis grandis, gecko
 Pisonia grandis, arbre
 Abies grandi, sapin de Vancouver
 La Selve ou Grand Selve (Grandis Silva) : voir Abbaye de Grandselve

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien